Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Perdoux – Dordogna
 Saint-Perdoux – Lot